Collegio elettorale di Desenzano del Garda – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Desenzano del Garda – collegio elettorale del Senato della Repubblica